Variété (een vorm van theater) of een variététheater
 Concertzaal, zoals in:
Heineken Music Hall, een concertzaal in Amsterdam
Hollywood Music Hall, een uitgaanscentrum in Rotterdam
Radio City Music Hall, een concert- en theaterzaal in het Rockefeller Center in New York
 Music Hall Group, een Belgische evenementengroep
 Music Hall (theaterproducent), een Belgische theaterproducent
 Music Hall (Slagharen), een onderdeel van het Nederlandse attractiepark Slagharen
 Music-Hall, een dichtbundel van de Belgische dichter en schrijver Paul van Ostaijen
 Bravos du Music-Hall, album van Charles Aznavour
 Music Hall (radioprogramma), radioprogramma van de VPRO